Gellinek ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Gellinek (* 1962), deutsche Fernsehmoderatorin und Leiterin des ZDF-Studios in Moskau; ab 1. Januar 2015 Leiterin des Studios Brüssel
 Christian Gellinek (1930–2022), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Philipp-Otto Gellinek (um 1929–1988), deutscher Architekt und Baubeamter

Siehe auch:
 Gelinek